Salmacina falklandica är en ringmaskart som beskrevs av Monro 1930. Salmacina falklandica ingår i släktet Salmacina och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
falklandica